Nana har flere betydninger:

 Nana eller Nanna – et pigenavn.
 Nana (tv-serie) – en dansk tv-serie fra 1987.
 Nana (film) – dansk kortfilm fra 1999 instrueret af Jens Mikkelsen